

Patronyme 

 Auguste Bocher (1878-1944), journaliste et poète breton ;
 Édouard Bocher, (1811-1900), homme politique français ;
 Emmanuel Bocher (1835-1919), peintre, auteur, militaire, et fils d'Édouard Bocher ;
 Joachim Bocher, architecte français du XVIIIe siècle ;
 Joseph Bocher (1898-1973), homme politique français ;
 Maxime Bôcher (1867-1918), mathématicien américain :
 Tyge Wittrock Böcher (1909-1983), botaniste danois.

Voir aussi 
 Prix Bôcher, fondé en mémoire de Maxime Bôcher, récompense une publication remarquable de recherche en analyse ;